Il singolare del torneo di tennis Campos Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Tabares che ha battuto in finale Danilo Marcelino 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (finale)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Ivan Kley (quarti di finale)
 Dácio Campos (primo turno)

 Alexandre Hocevar (semifinali)
 Roberto Jabali (quarti di finale)
 Fernando Roese (quarti di finale)
 Mauro Menezes (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campos Challenger 1989